Неумоев — русская фамилия.

 Неумоев, Роман Владимирович (род. 1963) — русский рок-музыкант, писатель и поэт, фотохудожник.
 Неумоев, Яков Николаевич (1907—1993) — капитан, Герой Советского Союза.